Az Allsvenskan 1956-57-es szezonja volt a bajnokság harmincharmadik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Norrköping lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag